Abbaye Sainte-Trinité peut désigner :

en France 
 abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron, à Thiron-Gardais, dans le département d'Eure-et-Loir ;
 abbaye Sainte-Trinité de Beaulieu-lès-Loches, à Beaulieu-lès-Loches, dans le département d'Indre-et-Loire ;
 abbaye de la Trinité de Vendôme, à Vendôme, dans le département de Loir-et-Cher ;
 abbaye Sainte-Trinité de Lessay, à Lessay, dans le département de la Manche ;
 abbaye Sainte-Trinité de La Lucerne, à La Lucerne-d'Outremer, dans le département de la Manche ;
 abbaye Sainte-Trinité de Belchamp, à Méhoncourt, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
 abbaye de la Trinité de Fécamp, à Fécamp, dans le département de la Seine-Maritime ;
 abbaye de la Sainte-Trinité de Savigny, à Savigny-le-Vieux, région de Basse-Normandie ;
 abbaye de la Sainte-Trinité de Morigny, dans le Gâtinais ;

en Italie 
 abbaye Sainte-Trinité de Cava, à Cava de' Tirreni, en Campanie.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères
 
 

~
Trinité